Smart je lahko:
 Smart 1, satelit
 S.M.A.R.T.
 Edward Kenneth Smart, general
 Smart (pijača)
 Smart, znamka avtomobilov